Plaatsen in Bulgarije
 Ostritsa (Roese)
 Ostritsa (Smoljan)